Popielów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw 
 Popielów – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów
 Popielów – dzielnica Rybnika
 Popielów – stacja kolejowa w miejscowości Popielów, w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Popielów

 Popielów (Попелів) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim na Ukrainie

Zobacz też 
 Gmina Popielów